

Sigle 

CSE, sigle composé des trois lettres C, S et E, peut faire référence à :

 Cavity Structure Effect, en français effet des structures cavitaires, un effet de l'énergie inhérente à la matière, découvert par Viktor Grebennikov.
 Cellule souche embryonnaire.
 Centre de sociologie de l'éducation, à l'Université libre de Bruxelles, selon la liste des Centres ou instituts de recherche francophones en sociologie.
 Centre de sociologie européenne, un laboratoire de sociologie fondé par Pierre Bourdieu.
 Centre scientifique d'endocrinologie, en Russie.
 Citizens for a Sound Economy.
 Comité social et économique, une instance représentative du personnel (IRP), en France.
 Commission de la sauvegarde des espèces, de l'Union internationale pour la conservation de la nature.
 Communications Security Establishment, Centre de la sécurité des télécommunications Canada, un service de renseignement du Canada.
 
 Conseil supérieur de l'énergie, en France.
 Comité social d'établissement, une instance représentative des fonctionnaires hospitaliers.

Code 
CSE est un code qui peut faire référence à :
 Crested Butte, dans le Colorado, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Homonymie d'acronyme
Sigle de 3 caractères
Code IATA des aéroports